Ley hace referencia a varios artículos: los lo

Ciencias 
 Ley científica, hipótesis científica confirmada que afirma una relación constante entre dos o más variables.

Derecho 
 Ley, norma jurídica aprobada por un poder legislativo.

Libros 
 La ley, libro de 1850 escrito por Frédéric Bastiat.
 Leyes (diálogo), diálogo de Platón.

Localidades 
 Ley (Mosela), comuna francesa en el departamento de Mosela.

Matemáticas 
 En matemáticas Ley es sinónimo de Teorema. Por ejemplo: Ley de Cosenos equivale a Teorema del Coseno.

Minería 
 Ley (minería), cantidad o proporción de mineral contenida en el material extraído.
 Ley (pureza), masa o medida de un metal precioso contenido en una aleación.

Música 
 La Ley (banda), grupo de Rock-Pop chileno.
 La Ley (álbum),  álbum del grupo de igual nombre.
 La Ley (EP), EP del grupo de igual nombre.

Psicología 
 La Ley (psicoanálisis), concepto del psicoanálisis de orientación lacaniana.

Religión 
 La Ley, en el judaísmo, Torá y Torá oral.

Otros
 Ley (pureza), proporción en peso en que el metal precioso puro se encuentra en una aleación.
 Ley scout, conjunto de valores en los que educa el escultismo.
 Ley y Justicia, partido político polaco.